Thrum bezeichnet

 Thrum (Band), schottische Indie-Rock-Band
 Thrum (Australien), trigonometrische Station in Gannawarra Shire, Victoria, Australia
den Nachnamen folgender Personen:
 Thomas George Thrum (1842–1932), australischer Historiker und Dichter hawaiianischer Volkssagen
 Uwe Thrum (* 1974), deutscher Handwerker und Politiker der Alternative für Deutschland (AfD)